Con il termine "assalto di Roma" si indica una sommossa popolare compiuta a Roma il 9 ottobre 2021 da alcuni partecipanti della manifestazione No Green Pass e alcuni esponenti del partito neofascista Forza Nuova, nata contro il decreto-legge approvato dal Governo Draghi che obbligava all'utilizzo della certificazione verde per poter lavorare.

Eventi 
Il 16 settembre 2021, il Governo Draghi approvò un decreto-legge contenente l’obbligo di utilizzo della certificazione verde, chiamata comunemente Green Pass, nei luoghi di lavoro, per contrastare lo sviluppo dell'andamento pandemico in Italia. Ciò scatenò la reazione di alcuni civili di estrema destra, contrari alla pubblicazione del d.l., diffusa anche all'interno di alcuni social, come Telegram. Pamela Testa, militante di Forza Nuova, condivise sul suo profilo numerosi post a favore dell'insurrezione contro le direttive di Stato, rivendicando il 29 settembre 2021 di essere l’organizzatrice della manifestazione No Green Pass e esprimendo, il 3 ottobre, che le persone sarebbero state pronte a marciare su Roma, ricordando indirettamente la marcia su Roma dell'ottobre 1922.

Il giorno 9 ottobre 2021, in vista dell'organizzazione della manifestazione, autorizzata dal Comune di Roma, circa 10mila persone si sono radunate in Piazza del Popolo per manifestare contro l'utilizzo della certificazione verde, ma ad alimentare le tensioni furono i numerosi contenuti web pubblicati nei gruppi No Vax e No Green Pass, diffusi all'interno dei maggiori social. Secondo Luciana Lamorgese, l'allora ministro dell'interno, alla manifestazione avrebbero preso parte circa 4 000 persone, quindi vennero schierati solo 840 agenti della Polizia di Stato, un numero ritenuto congruo per un evento di tale portata.

Dopo la manifestazione, un corteo non autorizzato iniziò ad incamminarsi per le vie di Roma, creando scompiglio e confusione. I luoghi bersaglio dei manifestanti furono molteplici, infatti il corteo si divise per colpire diverse zone, tra cui Palazzo Chigi, presieduto tempestivamente dalla Polizia di Stato, il ponte Regina Margherita e la sede nazionale della Confederazione Generale Italiana del Lavoro, mentre ad essere presi di mira verbalmente furono diverse figure politiche del Governo Draghi. Durante l'assalto sono stati utilizzati lacrimogeni, bombe carta e numerosi oggetti come armi, tra cui sedie, sanpietrini, monopattini e impalcature.

A guidare il corteo contro la sede nazionale della CGIL, chiusa quel sabato per problemi alla logistica causata dalla pandemia di COVID-19, fu Giuliano Castellino, leader della sede romana di Forza Nuova, accompagnato da Roberto Fiore, leader nazionale del partito politico. Alcuni manifestanti del gruppo, principalmente di estrema destra, riuscendo a sfondare l'ingresso con calci e pugni, dopo aver completamente distrutto e vandalizzato il piano terra, occuparono temporaneamente la struttura, poi sgombrata dalla Polizia di Stato. Partecipò all'assalto e all'irruzione della struttura anche Biagio Passaro, ristoratore leader di IoApro, un movimento nato contro le chiusure delle attività di ristorazione allo scopo di contenere il dilagare del contagio.

A conclusione degli eventi, gli arrestati furono 12, tra cui Giuliano Castellino, Roberto Fiore, Pamela Testa, Biagio Passaro, Luigi Aronica, uno dei fondatori dei Nuclei Armati Rivoluzionari, e Fabio Corradetti, figlio della compagna di Castellino, i denunciati 57, con capi d'accusa come saccheggio, istigazione a delinquere, violazione di domicilio e resistenza, e 41 feriti delle forze dell'ordine. Come espresso da Stefano Milani, capo della comunicazione del sindacato, ad essere attaccati furono anche alcuni siti web, tra cui quello della CGIL.

Reazioni 
A condannare i vari fatti accaduti durante il 9 ottobre furono molti esponenti della CGIL, così come politici e altre figure pubbliche. Stefano Milani ha definito l'assalto come un colpo a tutta la comunità e alla democrazia, mentre Riccardo Sanna, coordinatore dell’area delle politiche per lo sviluppo, ha sottolineato la stanchezza che i poliziotti stavano sopportando. Il segretario nazionale della CGIL Maurizio Landini, oltre a sostenere l'idea dell'offesa alla democrazia, a ribadire che nessuno avrebbe riportato l'Italia nel ventennio fascista ed a rimarcare il fatto che la Costituzione italiana vieta esplicitamente l'esistenza di formazioni politiche che si richiamino al fascismo, ha espresso il suo giudizio riguardo le azioni successe, sostenendo che fossero sono frutto di squadrismo, idea condivisa anche dagli altri segretari nazionali dei sindacati italiani, Luigi Sbarra della CISL e Pierpaolo Bombardieri della UIL.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente del Consiglio Mario Draghi hanno sostenuto telefonicamente la piena solidarietà del governo, mentre la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, fin dal giorno dopo, si è dissociata dagli assalti, affermando di non condividerne né la matrice né la violenza e criticando l'operato del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, mentre Francesco Lollobrigida, allora capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, disse che il compito di giudicare i manifestanti spetta alla magistratura. Emanuele Fiano sostenne di inviare alla Camera una mozione urgente per lo scioglimento di Forza Nuova. Sostegno e condanna vennero espressi anche dal ministro della salute, Roberto Speranza, il ministro degli affari esteri, Luigi di Maio, la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, il presidente della Camera Roberto Fico, il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, il segretario della Lega Matteo Salvini ed il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani. Via Twitter, invece, si sono espressi i leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e del Partito Democratico Enrico Letta.

Procedimenti giudiziari 

L'11 luglio 2022 sono state confermate le prime condanne per l'assalto alla CGIL. Fabio Corradetti e Massimiliano Ursino, leader palermitano di Forza Nuova, sono stati condannati con rito abbreviato a 6 anni di reclusione Riguardo Roberto Fiore e Giuliano Castellino, il tribunale del riesame ha confermato la scarcerazione con l'obbligo di firma quotidiana, mentre per Luigi Aronica la totale scarcerazione.

Note 

CGIL
Storia di Roma nell'età contemporanea
Eventi del 2021
Pandemia di COVID-19 in Italia
Impatto della pandemia di COVID-19